Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 1991, quando o território estadual era dividido em 152 municípios.

RN 1991
Pop 1981